Arnold von Laurenburg ist der Name folgender Personen:
* Arnold I. (Laurenburg) († vor 1154), Graf von Laurenburg
 Arnold II. (Laurenburg) († 1158/59), Graf von Laurenburg